Kaaleste ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Iwanowna Kaaleste (1930–2014), sowjetische Skilangläuferin
 Mihhail Kaaleste (1931–2018), sowjetisch-estnischer Kanute und Biathlontrainer